Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Ondruska e Jack Waite che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Marcos Ondruska /  Jack Waite (Campioni)
 Nebojša Đorđević /  Gábor Köves (semifinali)

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (finale)
 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1999